SMS „Prinz Adalbert” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez 3 okręty; pochodzi od jednego z twórców niemieckiej floty – księcia Adalberta Pruskiego:
 SMS „Prinz Adalbert” – pruski, a następnie niemiecki okręt pancerny z lat 60. XIX wieku
 SMS „Prinz Adalbert” – niemiecka korweta typu Leipzig z lat 70. XIX wieku
 SMS „Prinz Adalbert” – niemiecki krążownik pancerny typu Prinz Adalbert z początku XX wieku i okresu I wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 

Nazwy okrętów niemieckich